Detta är en lista över personer som har varit guvernör i Delaware.

Historik
Titeln president var i bruk från 1777 till 1793. Delaware var den första delstaten som ratificerade USA:s konstitution år 1787. De sju första högsta ämbetsinnehavarna var staten Delawares presidenter, medan Delaware blev delstat i egentlig mening under den åttonde presidentens mandatperiod. Den tionde presidenten Joshua Clayton tillträdde år 1793 det nya guvernörsämbetet men brukar räknas en gång som nummer 10 trots att han innehade två olika ämbeten under sin tid som innehavare av Delawares högsta ämbete 1789–1796. Henry Molleston vann guvernörsvalet i Delaware 1819 med 55% av rösterna men avled innan han hann tillträda ämbetet.

Delawares presidenter 1777–1793

Guvernörer i Delaware 1793–

Se även
Delaware
Demokratiska partiet
Demokratisk-republikanska partiet
Federalistiska partiet
Knownothings
Republikanska partiet
Whigpartiet

Referenser

Externa länkar
 governor.delaware.gov

 
Delaware